Gminy w Czechach:
 Študlov – gmina w powiecie Svitavy
 Študlov – gmina w powiecie Vsetín